Niclas Burström (né le  à Skellefteå en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Jörns IF, il rejoint les équipes de jeunes du Skellefteå AIK. Il débute dans l'Elitserien en 2009 avec Skellefteå. L'équipe remporte le Trophée Le Mat 2013.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes. Il honore sa première sélection senior le  contre la République tchèque lors de la Coupe Karjala.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2006-2007 || Skellefteå AIK || J20 Superelit || -|| -|| -|| -|| -|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2007-2008 || Skellefteå AIK || J20 Superelit || 33|| 1|| 7|| 8|| 26|| 2|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2008-2009 || Skellefteå AIK || J20 Superelit || 39|| 7|| 8|| 15|| 46|| 5|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2008-2009 || Skellefteå AIK || Elitserien || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || Skellefteå AIK || J20 Superelit || 28|| 7|| 14|| 21|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2009-2010 || Skellefteå AIK || Elitserien || 11|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Växjö Lakers HC || Allsvenskan || 12|| 0|| 2|| 2|| 0|| 10|| 4|| 1|| 5|| 4
|-
| 2010-2011 || Skellefteå AIK || J20 Superelit || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Skellefteå AIK || Elitserien || 52|| 0|| 7|| 7|| 16|| 18|| 1|| 3|| 4|| 8
|-
| 2011-2012 || Skellefteå AIK || Elitserien || 51|| 6|| 6|| 12|| 32|| 19|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 2012-2013 || Skellefteå AIK || Elitserien || 51|| 3|| 11|| 14|| 26|| 12|| 1|| 5|| 6|| 6
|-
| 2013-2014 || Skellefteå AIK || SHL || 55|| 6|| 14|| 20|| 32|| 14|| 1|| 2|| 3|| 10
|-
| 2014-2015 || Skellefteå AIK || SHL || 54 || 4 || 14 || 18 || 18 || 15 || 1 || 4 || 5 || 4
|-
| 2015-2016 || Skellefteå AIK || SHL || 50 || 9 || 19 || 28 || 42 || 16 || 1 || 9 || 10 || 8
|-
| 2016-2017 || Skellefteå AIK || SHL || 29 || 2 || 10 || 12 || 8 || 7 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
| 2017-2018 || HK Vitiaz || KHL || 29 ||1 ||0 ||1 ||10  ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 24 ||2 ||4 ||6 ||10  ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Växjö Lakers HC || SHL || 51 || 1 || 4 || 5 || 14 || 7 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
| 2019-2020 || Skellefteå AIK || SHL || 48 ||8 ||6 ||14 ||24  ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Skellefteå AIK || SHL || 44 || 7 || 10 || 17 || 24 || 12 || 4 || 1 || 5 || 29
|-
| 2021-2022 || Schwenninger Wild Wings || DEL || || || || || ||

Au niveau international 

| 2014 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 0|| 0|| 2|| +2|| align="left"|  Médaille de bronze

Références 

Naissance en janvier 1991
Naissance à Skellefteå
Joueur international suédois de hockey sur glace
Joueur du Skellefteå AIK
Joueur des Växjö Lakers HC
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HK Vitiaz
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk